Toponímia:
 Albano di Lucania, municipi a la província de Potenza.
 Albano Laziale, municipi a la província de Roma.
 Albano Sant'Alessandro, municipi a la província de Bèrgam.
 Albano Vercellese, municipi a la província de Vercelli.
 Llac Albano, llac prop de Roma.
 Seu suburbicària d'Albano, seu de l'Església Catòlica sufragània de la Diòcesi de Roma, ubicada en la regió eclesiàstica Laci.
 Biografies:
 Casimiro Albano Pereira de la Cruz, sacerdot, patriota, diputat i senador xilè.
 Juan Albano Pereira de la Cruz, patriota, diputat i senador xilè.
 Lou Albano, lluitador professional, entrenador i actor italiano-estatunidenc.
 Pablo Albano, tenista argentí.
 Al Bano, cantant italià, parella de Romina Power.
 Albano Dante Fachin Pozzi, polític català d'origen argentí.